Анатолий Бойцов:
 Бойцов, Анатолий Иванович (род. 1935) — советский футболист.
 Бойцов, Анатолий Сергеевич (1932—1994) — советский и российский теннисист, тренер по теннису, судья.